Paroz ist der Name folgender Personen:

Jean-François Paroz (* 1960), Schweizer Diplomat
 Jules Paroz (1824–1906), Schweizer Lehrer und pädagogischer Schriftsteller